José Salomón Rondón Giménez (Caracas, 16 september 1989) is een Venezolaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Dalian Yifang in augustus 2021 transfervrij voor Everton. Rondón debuteerde in 2008 als Venezolaans international.

Clubcarrière 
Rondón debuteerde op 8 oktober 2006 op zeventienjarige leeftijd in het shirt van Aragua in de Liga Venezolana, tegen Carabobo. Hij maakte op 8 april 2007 zijn eerste twee profdoelpunten voor de club, in een competitiewedstrijd tegen Caracas.

Rondon vertrok tijdens de zomertransferperiode van 2008 naar Las Palmas, op dat moment actief in de Segunda División A. Hij speelde zijn eerste (oefen)wedstrijd op Europese bodem op 16 augustus 2008, tegen FC Barcelona B. Op 4 oktober 2008 maakte hij zijn officiële debuut voor Las Palmas, tegen Deportivo Alavés. In twee jaar scoorde hij twaalf doelpunten in 46 competitiewedstrijden voor de club uit de Canarische Eilanden.

Rondón tekende op 19 juli 2010 bij Málaga CF, dan actief in de Primera División. Het betaalde 3,5 miljoen euro voor de Venezolaanse aanvaller. Twee maanden later scoorde hij zijn eerste doelpunt voor de Andalusiërs, tegen Sevilla. In het seizoen 2011/12 werd hij voor de tweede maal op rij clubtopscorer, ondanks concurrentie van Ruud van Nistelrooij.

Rondon tekende in augustus 2012 een contract bij Roebin Kazan. De club uit Tatarstan betaalde negen miljoen euro voor de spits, waarmee hij de duurste Venezolaanse voetballer in de geschiedenis werd. Op 12 augustus 2012 debuteerde hij in de Premjer-Liga, tegen Dinamo Moskou. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Roebin Kazan op 1 september 2012, tegen Terek Grozny. Op 31 januari 2014, de laatste dag van de winterse transferperiode, werd hij voor achttien miljoen euro verkocht aan FK Zenit Sint-Petersburg. Hiermee werd hij in het seizoen 2014/15 Russisch landskampioen.

Rondon tekende in augustus 2015 een contract tot medio 2019 bij West Bromwich Albion, de nummer dertien van de Premier League in het voorgaande seizoen. Dat betaalde circa €17.000.000,- voor hem aan Zenit, waarmee Rondón de duurste aankoop in de clubgeschiedenis werd.

James McCarthy liep op zaterdag 20 januari 2018 een dubbele beenbreuk op na een botsing met Rondón in een duel tussen Everton en West Bromwich Albion. Hoewel de aanvaller uit Venezuela geen blaam trof, was de schuldbewuste voetballer ontroostbaar na het incident.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Rondón was met Venezuela –20 actief op het WK –20 2009 in Egypte. Hij scoorde viermaal op dat toernooi. Op 3 februari 2008 debuteerde hij op 18-jarige leeftijd voor het Venezolaans voetbalelftal in een oefeninterland tegen Haïti. Op 23 maart 2008 scoorde hij zijn eerste interlanddoelpunt in een oefeninterland tegen El Salvador.

Erelijst 

Venezolaans voetballer